McCoy puede referirse a: 

 McCoy (apellido).

Personas 
 Alfred McCoy: historiador y profesor universitario, célebre por sus investigaciones sobre el tráfico de drogas en Asia y la complicidad de la inteligencia occidental.
 Frederick McCoy: botánico, entomólogo, paleontólogo y museólogo del siglo XIX.
 Horace McCoy (1897-1955): novelista estadounidense
 McCoy Ingram (n. 1931): jugador de baloncesto estadounidense
 McCoy McLemore  (1942-2009): jugador de baloncesto estadounidense
 McCoy Tyner: pianista de jazz estadounidense del siglo XX.

Personaje de ficción 

 Leonard McCoy: personaje ficticio de Star Trek

Lugares 
 McCoy (Colorado)